Bald Mound steht für

 Bald Mound (Kansas), Erhebung in Kansas, Vereinigte Staaten von Amerika
 Bald Mound (Texas), Erhebung in Texas, Vereinigte Staaten von Amerika
 Bald Mound (Illinois), gemeindefreies Gebiet in Kane County, Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika